HMS Juno ist der Name folgender britischer Schiffe, die nach der römischen Göttin Juno benannt sind:
 HMS Juno (1757), ein Schiff der 5. Klasse mit 32 Kanonen, das 1757 vom Stapel lief und 1778 vor Rhode Island verbrannt wurde um seine Eroberung zu verhindern.
 HMS Juno (1780), ein Kriegsschiff 5. Klasse mit 32 Kanonen, das 1780 vom Stapel lief und 1811 abgewrackt wurde.
 HMS Juno (1844), Schiff der 6. Klasse mit 26 Kanonen, das 1844 vom Stapel lief. Sie wurde 1878 in HMS Mariner umbenannt und später im Jahr als HMS Atalanta in ein Schulschiff umgewandelt. 1880 sank sie im Atlantik.
 HMS Juno (1867), eine hölzerne Korvette mit Schraubenantrieb, das 1867 von Stapel lief und 1887 verkauft wurde.
 HMS Juno (1895), ein Geschützter Kreuzer der Eclipse-Klasse, der 1895 vom Stapel lief und 1920 abgewrackt wurde.
 HMS Juno (F46), ein Zerstörer der J-Klasse, der 1938 vom Stapel lief und 1941 versenkt wurde.
 HMS Juno (F52), eine Fregatte der Leander-Klasse, die 1965 vom Stapel gelassen und 1994 verschrottet wurde.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Juno
Juno